Spitalstraße 16 oder Spitalstrasse 16 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Bauwerke:
 Spitalstrasse 16 (Bülach), Kulturgut in Bülach, Kanton Zürich, Schweiz, siehe Dreifaltigkeitskirche (Bülach)
 Spitalstraße 16 (Gerolzhofen), siehe Liste der Baudenkmäler in Gerolzhofen #Spitalstraße 16, Relieftafel oder Wappenstein
 Spitalstraße 16 (Lauf an der Pegnitz), siehe Liste der Baudenkmäler in Lauf an der Pegnitz #Spitalstraße 16, Wohnhaus
 Spitalstraße 16 (Torgau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Torgau (M–Z) #Wohnhaus in geschlossener Bebauung, Spitalstraße 16
 Spitalstraße 16 (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, Deutschland
 Spitalstraße 16 (Wangen im Allgäu), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Wangener Altstadt #Spitalhof, Heilig-Geist-Spital, Spitalstraße 16